Батаре́я (від , можливо, при посередництві , утвореного від французького дієслова battre — «бити») — термін, що має такі значення:

 Артилерійська батарея — артилерійський підрозділ, що має в своєму складі кілька гармат.
 Плавуча батарея — історичний термін, що означав у XIX столітті буксироване або самохідне судно, озброєне артилерією
 Батарея — обладнання з кількох з'єднаних між собою однакових частин:
 Батарея — кілька гальванічних елементів або акумуляторів, з'єднаних між собою.
 Сонячна батарея
 Батарея — технічний термін в теплоенергетиці на позначення радіатора опалення
 Батарея — у переносному сенсі — ряд будь-яких однорідних предметів (наприклад, пляшок)
 Батарея (шахи) — назва тактики у грі в шахи.
 «Батарейка» — американський фільм жахів.

Примітки